Album
 We are one (Hawklords), een muziekalbum uit 2012 van de Britse groep Hawklords
 We are one (Maze), een muziekalbum uit 1983 van de Amerikaanse R&B-groep Maze 
 We are one (Pieces of Dream), een muziekalbum uit 1982 van de Amerikaanse jazzband Pieces of Dream
 We are one (Kelly Sweet), een muziekalbum uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Kelly Sweet
Single
 We are one (Buckethead), een single van de Amerikaanse gitarist Buckethead
 We Are One (Ilse DeLange), een single van de Nederlandse zangeres Ilse DeLange
 We are one (Kiss), een single uit 1998 van de Amerikaanse hardrockband Kiss
 We are one (Verbal en Kylie Minogue), een single van de Japanse rapper Verbal en de Australische zangeres Kylie Minogue
Anders
 We Are One: The Obama Inaugural Celebration at the Lincoln Memorial, een openbare viering van de inauguratie van Barack Obama als de 44e president van de Verenigde Staten